Morning Glory kan syfta på:

Morning Glory (1933) – en amerikansk dramafilm från 1933.
Morning Glory (1993) – en amerikansk-kanadensisk film från 1993 med Christopher Reeve.
Morning Glory (2010) – en amerikansk film från 2010.
Morning Glory-moln – ett ovanligt meteorologiskt fenomen.
 Morning glory och Chinese morning glory – namn som används på svenska om sallatsipomea, vattensallad.

Externa länkar